A .cpp egy fájlkiterjesztés, mely a következők valamelyikére utalhat.

 Olyan fájl, mely a C előfordítóban használt utasításokat követi. 
 C++ nyelven írt kódot tartalmaz.

Fájlformátumok